Brandung bezeichnet

 die Brandung des Wassers, siehe Brandung
 einen Roman von Martin Walser, siehe Brandung (Roman)
 Brandung (Film) (1968), britischer Spielfilm von Regisseur Joseph Losey mit Elizabeth Taylor und Richard Burton